Сергей Андреевич Анучин (15 октября 1889 года — 17 августа 1956 года) — организатор образования в РККА, кандидат технических наук, военный комиссар Уральского военного округа, подпоручик.

Биография 
Родился в семье рабочего (по другим данным из мещан) или торговцев). Дом, где он родился, отмечен мемориальной доской (сейчас по улице Ленина, дом 46). Мать его умерла в 1891. В 1904—1909 учится на строительном факультете Уральского горного училища. Уже на первом курсе примкнул к кружку марксистского направления, распространял на Берёзовском заводе прокламации и нелегальную литературу. Отец потребовал прекратить бунтарство, в октябре 1905 порывает с отцом. Зарабатывает на пропитание разгрузкой вагонов, учится, поднадзорный с 1908. Работал в Екатеринбурге (в том числе на строительстве городского театра, железной дороги и депо станции Кизел, здания епархиального училища).

В 1914—1917 служил в царской армии, участник Первой мировой войны. Член РКП(б) с 1917, участвовал в революционной работе в Екатеринбурге. После Февральской революции — председатель полкового комитета. Принимал участие в борьбе за установление власти большевиков в стране. Делегат съезда фронтовиков в ноябре 1917 в Минске, участник заседания Всероссийского учредительного собрания в январе 1918. Был избран председателем армейского Совета, назначен командующим 3-й армией Западного фронта. С марта 1918 член Уральского областного военного комиссариата, с мая — комиссар Уральского военного округа, член революционного штаба Уральской области и Екатеринбурга (с июля 1918 одновременно — комиссар и член коллегии Северо-Урало-Сибирского фронта). Был отозван в Москву и назначен начальником политического отдела 10-й армии Юго-Восточного фронта. После размещения в Екатеринбурге Академии генерального штаба контролировал её деятельность, подбирал кандидатуры для краткосрочного обучения. С перемещением штаба и управления Уральского военного округа в Пермь, Вятку и Пензу участвовал в военно-организаторской и политической работе (в Вятке был членом губернского военкомата). В 1920 начальник политотдела 9-й и 4-й армий, помощник командующего войсками Терской области по политической части, член РВС Южного фронта.

После Гражданской войны вернулся в Екатеринбург, затем был переведён в Москву. ЦК партии направляет председателем правления Екатеринбургского губернского Совета народного хозяйства. Но на Урале проработал всего 2 года, затем отозван в Москву на пост председателя правления Шёлктреста, одновременно учится в Московском текстильном институте. После успешного окончания института переходит на работу в это учебное заведение, на должность доцента кафедры прядения шёлка. Преподавал, занимался научной работой, имеет 25 научных трудов, монографий, учебников по технологии искусственного и натурального шёлка, защитил диссертацию. Умер от инфаркта.

Звания 
 подпоручик.

Награды 
 орден Красного Знамени (1921);
 медаль За трудовую доблесть (1953).

Публикации 
 На первом этапе // В боях и походах. Воспоминания участников гражданской войны. — Свердловск. — 1959.

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1983.
 Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998.
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008.
 Сборник лиц, награждённых Орденом Красного Знамени и Почетным Революционным Оружием. — М.: Госвоениздат, 1926.
 Блюхер В. В. По военным дорогам отца. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.
 Плотников И. Ф. Гражданская война на Урале (1917—1922 гг.) Энциклопедия и библиография. Т. 1. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2007. — 244 с.
 Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 1959;
 Опенкина С. С. С. А. Анучин (1889—1956). Серия биографических справок на видных участников Великого Октября, гражданской войны и социалистического строительства на Урале. СОКМ, 1967;
 Опенкина С. С. Анучин Сергей Андреевич. Березовчане — участники Гражданской войны . — Березовский. — 1969. — С. 10-19.
 История Уральского военного округа. М., 1970;
 Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург. — 2000;
 Дубленных В. В. Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны. — Екатеринбург. — 2002;
 Азанова А. Мы живём на улицах героев. Березовский рабочий. — 1989. — 7 нояб. — С. 3;
 Васьковский О. А. Екатеринбург в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. Очерки истории Свердловска (1723—1973): справ. — Свердловск, 1973. — С. 197.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 Музей истории Екатеринбурга
 Информация о Свердловской области и Урале

Царские офицеры на службе в РККА
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)